A 2006. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 12,5 km-es tömegrajtos versenyszámát február 25-én rendezték Cesana San Sicarióban.

Az aranyérmet a svéd Anna Carin Olofsson nyerte. A dobogó másik két fokára német versenyzők állhattak, a második Kati Wilhelm, a harmadikra pedig Uschi Disl lett.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Végeredmény 
Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N125